gmina Sokolniki – gmina wiejska, powiat wieruszowski, woj. łódzkie
dawne gminy:
 gmina Sokolniki – dawna gmina wiejska, powiat włoszczowski, gubernia kielecka
 gmina Sokolniki – dawna gmina wiejska, powiat lwowski, woj. lwowskie